Сезон 2015 Премьер-лиги Бангладеш (также называемой по имени спонсора Manyavar Bangladesh Premier League ) это восьмой сезон лиги, начиная с 2007 года. Всего в соревновании приняли участие 11 клубов. Клуб Шейх Джамал сумел защитить чемпионский титул.

Города и стадионы

Стадионы

Турнирная таблица

Результаты

Внешние ссылки 
Сезон 2015 на rsssf.com 

Сезоны чемпионата Бангладеш по футболу
Бангладеш
2015 год в Бангладеш